Ruckert ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Josef Ruckert (1846–1916), unterfränkischer Mundartdichter
 Felix Ruckert (* 1959), deutscher Tänzer, Choreograph, Konzeptor und Autor

Siehe auch:

 Rückert
 Rücker
 Rucker
 Rückers